Le Avon Futures Tennis Championships est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Futures, se dispute à Austin du 15 au . Cette épreuve conclut la saison des tournois "Futures".

L'épreuve de simple se dispute selon les modalités dites du « round robin ». Séparées en deux poules de quatre joueuses, la meilleure de chacune est qualifiée directement pour les demi-finales ; les  et  de chaque poule doivent, quant à elles, s'affronter au cours d'une phase éliminatoire, les deux gagnantes se hissant à leur tour dans le dernier carré.

Claudia Kohde-Kilsch remporte le simple dames. En finale, elle bat Helena Suková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pat Medrado et Cláudia Monteiro.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Groupe I

Groupe II

Tableau final

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Avon Futures Tennis Championships
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Futures
Tennis aux États-Unis en 1982
Sport en mars 1982